Фёдор Курбский:
 Курбский, Фёдор Михайлович Чёрный (?—1549) — князь и воевода на службе у Московских князей Василия III и Ивана Грозного.
 Курбский, Фёдор Семёнович — воевода Великого княжества Московского, в 1483 году вместе с Иваном Ивановичем Салтыком-Травиным возглавлял поход на Пелымское княжество.